Farmville kan syfta på:

 Farmville (datorspel) – ett datorspel som personer med konto på Facebook kan spela
 Farmvillemorden – fyra mord som begicks i Farmville, Virginia

Geografi
Farmville, Nova Scotia – ett samhälle i Nova Scotia, Kanada
Farmville, North Carolina – en stad i Pitt County, North Carolina
Farmville, Virginia – en stad i Prince Edward County (och Cumberland County), Virginia